Ungnad ist ein Ortsname:
 Ungnad (Bopfingen), Gehöft im Stadtteil Unterriffingen von Bopfingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Ungnad ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Ungnad (1879–1945), deutscher Semitist und Altorientalist
 Hans Ungnad (1493–1564), österreichischer Staatsmann und Buchdrucker
 Elisabeth von Ungnad (1614–1683), deutsch-österreichische Adlige

Siehe auch:
 Ungnad von Weißenwolff, (Frei-)Herren von Sonneck u. ä., ursprünglich innerösterreichisches Adelsgeschlecht
 Ungnade